peut évoquer : 

, titre original du film Les Blancs ne savent pas sauter, sorti en 1992 ;
, titre anglo-saxon du jeu vidéo Les Blancs ne savent pas sauter, tiré de ce film et sorti sur Jaguar.